Dobersberg ist der Name folgender Orte:

 Dobersberg, Marktgemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Dobersberg (Gemeinde Straßburg), Ortschaft in der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dobersberg (Herrschaft)